Hildegard Wohlgemuth ist der Name folgender Personen:

* Hildegard Wohlgemuth (Schriftstellerin) (1917–1994), deutsche Schriftstellerin
 Hildegard Wohlgemuth (Malerin) (1933–2003), deutsche Malerin und Illustratorin